|-
| 92601 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92602 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92603 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92604 - || || 1 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92605 - || || 2 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92606 - || || 2 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92607 - || || 2 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92608 - || || 2 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92609 - || || 2 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92610 - || || 2 d'agost, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 92611 - || || 5 d'agost, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 92612 - || || 9 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92613 - || 2000 QO || 21 d'agost, 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 92614 - || 2000 QY || 23 d'agost, 2000 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 92615 - || || 23 d'agost, 2000 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 92616 - || || 24 d'agost, 2000 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 92617 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92618 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92619 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92620 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92621 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92622 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92623 - || || 25 d'agost, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 92624 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92625 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92626 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92627 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92628 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92629 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92630 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92631 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92632 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92633 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92634 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92635 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92636 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92637 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92638 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92639 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92640 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92641 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92642 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92643 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92644 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92645 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92646 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92647 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92648 - || || 28 d'agost, 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 92649 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92650 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92651 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92652 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92653 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92654 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92655 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92656 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92657 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92658 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92659 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92660 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92661 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92662 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92663 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92664 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92665 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92666 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92667 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92668 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92669 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92670 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92671 - || || 25 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92672 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92673 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92674 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92675 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92676 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92677 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92678 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92679 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92680 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92681 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92682 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92683 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92684 - || || 26 d'agost, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 92685 Cordellorenz || || 31 d'agost, 2000 || Cordell-Lorenz || D. T. Durig
|-
| 92686 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92687 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92688 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92689 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92690 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92691 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92692 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92693 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92694 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92695 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92696 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92697 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92698 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92699 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 92700 - || || 24 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
2